Burni Pintu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Burni Pintu (berg i Indonesien, lat 4,30, long 96,95), Aceh, 
 Burni Pintu (berg i Indonesien, lat 4,32, long 97,10), Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar